Maciej Scherfchen est un footballeur international polonais, né le  à Szamotuły en Pologne. Il mesure .

Il occupe le poste de milieu défensif.

Biographie 
Le , Scherfchen signe un contrat d'un an avec l'équipe chypriote d'AE Paphos. L'année suivante, il retourne en Pologne et rejoint le Warta Poznań le .

Le , il rejoint le club polonais d'Olimpia Elbląg. A la fin de l'année, le , il signe au Nielba Wagrowiec. En , Scherfchen retourne au Warta Poznań en troisième division pour la saison 2013/2014.

Carrière

Palmarès 
 Polonia Varsovie
 Vainqueur de la Coupe de Pologne : 2001
 Vainqueur de la Supercoupe de Pologne : 2000

 Lech Poznań
 Vainqueur de la Coupe de Pologne : 2004
 Vainqueur de la Supercoupe de Pologne : 2004

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance dans la voïvodie de Grande-Pologne
Naissance en février 1979
Footballeur international polonais
Joueur du Lech Poznań
Joueur du Polonia Varsovie
Joueur du Widzew Łódź
Joueur du Ruch Chorzów
Joueur de l'Arka Gdynia
Joueur de l'AE Paphos
Joueur du Warta Poznań